

Geografia

Italia

Provincia dell'Aquila 
 San Pio delle Camere – comune italiano
 San Pio – l'unica frazione di Fontecchio

Persone 
San Pio è l'appellativo liturgico impiegato dalla Chiesa cattolica per riferirsi ad alcune figure che venera come santi:
 papa Pio I – pontefice orientativamente tra il 140 e il 154, commemorato l'11 luglio
 papa Pio V – pontefice tra il 1566 e il 1572, commemorato il 30 aprile
 papa Pio X – pontefice tra il 1903 e il 1914, commemorato il 21 agosto
 padre Pio da Pietrelcina – frate cappuccino (1887-1968), commemorato il 23 settembre

Arte
 San Pio – scultura marmorea di Michelangelo